Киевский союз русских рабочих — русская монархическая патриотическая организация, действовавшая в Киеве в 1906—1917 годах. Предтечей Союза было созданное четырьмя киевскими рабочими во главе с литографом К. И. Цитовичем в сентябре 1904 года «Патриотическое содружество рабочих». В 1906 году оно было зарегистрировано и получило название «Киевский союз русских рабочих».

Численность — более 3 тысяч человек, в основном ремесленники и работники небольших мастерских. Евреи в Союз не принимались.

Целями Союза являлись:
 объединение рабочих всех разрядов, а равно и всех других лиц различных сословий и состояний обоего пола в деле служения и защиты Православия, Самодержавия, Русского Монарха, Русской народности, единой, неделимой России,
 споспешествование всеми законом дозволенными средствами, в особенности же на началах взаимопомощи, развитию материального, умственного, религиозно-нравственного благосостояния Русских рабочих,
 предотвращение законными же средствами всех видов деятельности лиц и учреждений, направленных к разорению Государства, к уничтожению промышленности и прекращению правильного течения работ на фабриках, заводах, в мелких ремесленно-промышленных заведениях и частных мастерских,
 борьбу мирными и законными средствами со всеми видами несправедливого, незаконного и нечестного отношения как работодателей к рабочим и их труду, так и рабочих к работодателям. Особое внимание обращает на положение в ремесленных заведениях рабочих-учеников и подмастерьев, на отношение к ним лично и их учению и труду со стороны евреев.

Союз был закрыт в 1917 году, а его последний руководитель К. И. Цитович расстрелян ЧК в 1919.

Руководители 

 К. И. Цитович (с основания до 24 сентября 1906);
 М. В. Гневушев (будущий священномученик епископ Макарий; с 24 сентября 1906 по 3 августа 1907),
 Б. М. Юзефович (с 3 августа 1907 по ноябрь 1908),
 А. И. Евский (ноябрь 1908 по 1913).
 К. И. Цитович (1913 по 1917).

Литература 
 Киевский союз русских рабочих на сайте hrono.ru 
 Чёрная сотня. Историческая энциклопедия 1900—1917 / Отв. редактор О. А. Платонов. М.: Крафт, , 2008.
 Омельянчук И. В. Черносотенное движение на территории Украины (1904—1914 гг.). Киев, 2000.

Организации Российской империи
История Киева
Монархические организации